Csehország
 Dvorce, település a Bruntáli járásban
 Dvorce, település a Jihlavai járásban
 Dvorce, Prága 4. kerületének a része
 Dvorce, Lysá nad Labem településrésze a Nymburki járásban
 Dvorce, Sedlec-Prčice településrésze a Příbrami járásban
 Dvorce, Stráž nad Nežárkou településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Dvorce, Jičín településrésze a Jičíni járásban
 Dvorce, Kyjov településrésze a Havlíčkův Brod-i járásban
 Dvorce, Třeboň településrésze a Třeboňi járásban
 Dvorce, Tučapy településrésze a Tábori járásban
 Červené Dvorce, Sušice településrésze a Klatovyi járásban
 Horní Dvorce, Zahrádky településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban
 Malé Dvorce, Přimda településrésze a Tachovi járásban
 Velké Dvorce, Přimda településrésze a Tachovi járásban
 Dolní Dvorce, Dyjice településrésze a Jihlavai járásban
 Dolní Dvorce, Kašperské Hory településrésze a Klatovyi járásban
 Észak-Macedónia
 Dvorce, település a Szkopjei régióban
 Szlovákia
 Szepesudvard (szlovákul Dvorce), egykori település, ma Javorina katonai kiképzési terület része az Eperjesi kerület Késmárki járásában
 Szlovénia
 Dvorce, település Brežice községben